Kaznów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kaznów, un village dans la voïvodie de Łódź
 Kaznów, un village dans la voïvodie de Lublin